Lód – woda w stanie stałym
 Lód – powieść Jacka Dukaja
 Lód (cyberpunk) – LOD, Logiczne Oprogramowanie Defensywne. Polskie tłumaczenie cyberpunkowego terminu ICE